Gripsholm bezeichnet 
 ein Schloss im schwedischen Mariefred, siehe Schloss Gripsholm
 ein ehemaliges Kloster des Kartäuserordens, siehe Kartause Mariefred
 drei nach dem schwedischen Schloss benannte Passagierschiffe:
 die spätere Berlin (Schiff, 1925)
 ein Passagier- und Kreuzfahrtschiff, gebaut 1957, siehe Gripsholm (Schiff, 1957)
 ein Kreuzfahrtschiff (erster Name Sagafjord), spätere Saga Rose, gebaut 1965
 einen Roman von Kurt Tucholsky, siehe Schloß Gripsholm (Roman)
 zwei Verfilmungen dieses Romans:
 Schloß Gripsholm (Film), Regie: Kurt Hoffmann, Deutschland 1963
 Gripsholm (Film), Regie: Xavier Koller, Deutschland 2000